Левік Вільгельм Веніамінович (1907—1982) — російський поет-перекладач, літературознавець, художник.
 Левік Рувім Самійлович (1889—1937) — український філософ, ректор Київського державного університету (серпень-жовтень 1934).
 Левік Сергій Юрійович (1883—1967) — російський оперний співак-баритон, музикознавець і перекладач з французької та німецької мов.